Фторид осмия(VI) — неорганическое соединение, соль металла осмия и плавиковой кислоты состава OsF. При стандартных условиях представляет собой жёлтые кристаллы. Гидролизуется водой.

Получение 
Вещество можно получить прокаливанием металлического осмия в токе газообразного фтора при 250—300°C:

Физические свойства 
Гексафторид осмия — жёлтое кристаллическое вещество, плотностью 5,09 г/см3, плавится при температуре 33,4 °C и кипит при 47,5 °C. При −140 °C устойчивой является пространственная группа ромбической сингонии. Параметры решётки: a = 9,387 Å, b = 8,543 Å и c = 4,944 Å.

Молекулы OsF6 имеют восьмигранную молекулярную структуру. Длина связи Os-F равна 1,827 Å.

Химические свойства 
 Частично гидролизуется водой:

 

 Полный гидролиз проходит по реакции:

Применение 
 Гексафторид осмия применяется для легирования осмием вольфрама, который получается при восстановлении WF6.

Примечания

Ссылки 
 Гексафторид осмия на webelements.com.

Литература 
 
 
 

осмия